Clash (, englisch für „Aufprall, Zusammenstoß“) steht für:   	

 CLASH Zeitung für/vom Widerstand in Europa, eine linksradikale Zeitschrift
 Clash (Band), eine Rockband aus Thailand
 Clash (Kryptologie), ein Fachbegriff in der Kryptanalyse
 Clash (Magazin), britisches Musikmagazin
 Clash (Musik), jamaikanische Form eines Rap-Battles
 Clash of Civilizations, den Titel eines Buches von Samuel Phillips Huntington, siehe Kampf der Kulturen
 Soundclash, einen Wettbewerb von einem oder mehreren Soundsystemen
 The Clash, eine Punkband

Clash ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Clash (* 1960), US-amerikanischer Puppenspieler, Schauspieler und Fernsehregisseur
 Shane Clash (* 1979), britischer Biathlet

Siehe auch:
 Klesch